Монтінья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 140 км на схід від Бордо, 38 км на схід від Періге.

Поблизу селища Монтіньяк розташована Печера Ласко з настінними малюнками віком 15—17 тисяч років, котрі нині є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті налічувалося 1316 оподаткованих домогосподарств, у яких проживало 2665 осіб, медіана доходів становила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Туристичне бюро 
 [ Розташування муніципалітету Монтіньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь